How to Sleep – film del 1935 diretto da Nick Grinde
Pippo e l'insonnia (How to Sleep) – cortometraggio d'animazione del 1953 diretto da Jack Kinney